Reinbrecht ist der Familienname der folgenden Personen:

 August Reinbrecht (1882–1929), deutscher Jurist, Landrat sowie Verweser
 Tom Reinbrecht (* 1969), deutscher Musiker